Großenbach bezeichnet:

 Großenbach (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Großenbach (Hünfeld), Stadtteil von Hünfeld im Landkreis Fulda, Hessen